Абран () (умер около 515) — святой, отшельник бретонский. День памяти — 8 мая.

Святой Абран, что по-бретонски означает Авраам, был родом из Ирландии. Вместе со своими восемью братьями и сёстрами, среди которых был св. Трессан, св. Абран отправился в Бретань. Посвятив свою жизнь Господу, он поселился отшельником на реке Марна, в том месте, которое ему указал св. Ремигий. Иногда его именуют св. Гибриан.

Ссылки 
 , A Biographical Dictionary of the Saints. St. Louis, MO: B. Herder Book Co. 1924.
 Catholic Online
 Latin Saints of the Orthodox Patriarchate of Rome

Святые Бретани
Святые Ирландии
Католические святые
Христианские святые VI века
Святые по алфавиту